Schoenen ist der Familienname folgender Personen:

 Anno Schoenen (1925–2016), deutscher Benediktiner
 Kurt Schoenen (* 1943), saarländischer Politiker (CDU)
 Peter Schoenen (1952–2014), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Sachbuchautor